Le patronyme Spangler est porté par :
 David Spangler (1945-), écrivain américain ;
 Edmund Spangler (1825-1875), un des conspirateurs de l'Assassinat d'Abraham Lincoln ;
Jean Spangler (1923-disparue en 1949), actrice américaine ;
Liliane Spangler Stewart (1928-2014), philanthrope québécoise ;
 Spangler Arlington Brugh dit Robert Taylor (1911-1969), acteur américain.
 Steve Spangler (1966-), vulgarisateur scientifique et auteur américain

Fiction
 Edwin Spangler

Homonymie de nom de famille